Chóvar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chóvar (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Chóvar (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar